Винцоур () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Винцоур, Давид (род. 1987) — чешский и австрийский фигурист, выступавший в танцах на льду.
 Винцоур, Томаш (род. 1990) — чешский хоккеист, центральный нападающий.